Дичюс () — литовская фамилия. Её формы женского рода Дичене () или Дичювене (; замужняя женщина) и Дичюте (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Дичюс, Витаутас Юргис (род. 1930) — литовский архитектор.
 Дичюс, Римантас Повилас (род. 1934) — литовский архитектор.